Бо́гович () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Богович, Миле (1939—2020) — хорватский епископ, возглавлявший епархию Госпич-Сень(2000—2016). Профессор церковной истории.
 Богович, Мирко (1816—1893) — хорватский поэт, писатель, издатель и политик.